Roberto Torres puede referirse a:
 Roberto Torres Toledano, ciclista español;
 Roberto Torres, cantante cubano;
 Roberto Torres Gonzales, economista y político peruano;
 Roberto Torres Morales, futbolista español.
Roberto Ismael Torres, entrenador paraguayo.